Dietmar Hopp – imprenditore tedesco
 Karl-Heinz Hopp – canottiere tedesco
 Ulrich Hopp – astronomo tedesco